Шмальц () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шмальц, Вильгельм (1901—1983) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, генерал-лейтенант.
 Шмальц, Герман (1807?—1879) — немецкий землевладелец, профессор; доктор философии; депутат немецкого рейхстага. 
 Шмальц, Жюльен-Дезире (1771—1826) — французский колониальный администратор, губернатор Сенегала с 1816 по 1820 год.
 Шмальц, Карл Густав (1775—1849) — прусский медик.
 Шмальц, Мориц Фердинанд (1785—1860) — германский проповедник.
 Шмальц, Ник (род. 1996) — американский хоккеист.
 Шмальц, Отто (1861—1906) — немецкий архитектор.
 Шмальц, Роланд (род. 1974) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Шмальц, Теодор (1760—1831) — немецкий юрист и публицист.
 Шмальц, Тимоти (род. 1969) — канадский скульптор.
 Шмальц, Фридрих (1781—1847) — профессор сельского хозяйства и технологии Дерптского университета.
 Шмальц, Эдуард (1801—1871) — немецкий врач, автор множества работ по медицине.

Топоним 

 Шмальц — до 1946 г. название села Новая Степь в Веселиновском районе Николаевской области, Украина.

Составные фамилии 
 Кроне-Шмальц, Габриеле (род. 1949) — немецкий тележурналист, публицист, профессор журналистики.